Ilino (Goražde), een plaats in de gemeente Goražde in Bosnië-Herzegovina
 Ilino (Bar), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Bar
 Ilino (Płońsk), een plaats in de Poolse gemeente Płońsk in het woiwodschap Mazovië
 Ilino (Boljevac), een plaats in de Servische gemeente Boljevac